Vangede (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de gemeente Gentofte
 Vangede (plaats)